Geyser peut désigner :

 Geyser, un type particulier de source d'eau chaude qui jaillit par intermittence en projetant à haute température et à haute pression de l'eau et de la vapeur.
 Le geyser de Geysir
 GeyseR, signature de l'illustrateur français Romain Gaschet.
 Geyser, une localité du Montana, aux États-Unis.

Rika Geyser (née en 1978), rameuse d'aviron sud-africaine